De Egyptische korfmossel (Corbicula fluviatilis) is nauw verwant aan twee Aziatische exoten in de Europese wateren: de Aziatische korfmossel en de toegeknepen korfmossel.

Een verwante fossiele soort die nog het meest lijkt op de Toegeknepen korfmossel kwam tijdens bepaalde warme perioden (interglaciaal) in het Midden en Vroeg Pleistoceen ook in Europa voor (Meijer & Preece, 2000).

Zie ook 
 Lijst van Mollusca
 Lijst van zoetwatermollusken in Nederland en België
 Termen in gebruik bij de beschrijving van schelpen
 Termen in gebruik bij de beschrijving van weekdieranatomie

Cyrenidae
Afrikaanse exoot in Europa